Domanín bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Domanín, Gemeinde im Okres Hodonín
 Domanín, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, siehe Domanín u Třeboně
 Domanín, Ortsteil von Bystřice nad Pernštejnem, Okres Žďár nad Sázavou